Veghel (gemeente), een voormalige gemeente in Noord-Brabant
Veghel (plaats), de gelijknamige hoofdplaats van de voormalige gemeente